Мясое́дов — русская фамилия. Мясоедовы — русские дворянские роды. Известные носители фамилии:
 
 Мясоедов, Алексей Анатольевич (род. 1977) — российский хоккеист с мячом.
 Мясоедов, Борис Фёдорович (род. 1930) — советский и российский радиохимик.
 
 Мясоедов, Евгений Иванович (1915—?) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Мясоедов, Иван Григорьевич (1881—1953) — русский и советский художник.
 
 Мясоедов, Павел Николаевич (1799—1868) — соученик А. С. Пушкина по Александровскому лицею.
 Мясоедов, Пётр Евгеньевич (1867—1913) — российский художник.
 
 Мясоедов, Фёдор — стрелецкий голова, участник обороны Пскова.
 Мясоедов, Фёдор Васильевич (?—1987) — начальник химполигона НКВД, взятия Кёнигсберга (операция «Пламя»).

Мясоедова 
 Анойкина (Мясоедова), Наталья Валерьевна (род. 1987) — российская баскетболистка.

Двойные фамилии 
 Мясоедов-Иванов, Виктор Андреевич (1841—1911) — русский строитель, инженер-путеец, товарищ министра путей сообщения.